Mesa Grande kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Mesa Grande, Zacatecas, 
 Mesa Grande, Aguascalientes, Calvillo, 
 Mesa Grande, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar